Paolo I Demidoff (1798-1840) – imprenditore russo
 Paolo II Demidoff (1839-1885) – imprenditore e collezionista d'arte russo